Pat Murphy (auteur), een Amerikaanse sciencefictionauteur
Pat Murphy (honkballer), Amerikaans honkballer en bondscoach van het Nederlands team